Hillsborough County kan syfta på

 Hillsborough County, Florida
 Hillsborough County, New Hampshire